Виллер-Котре () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Расположен на территории двух округов: пятьдесят шесть коммун входят в состав округа Суасон, двадцать — в состав округа Шато-Тьерри.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ансьенвиль, Арамон, Вивьер, Виллер-Котре, Виллер-Элон, Дамплё, Корси, Куайоль, Ларньи-сюр-Отон, Лонпон, Луатр, Монгобер, Норуа-сюр-Урк, Пюизё-ан-Рец, Ретёй, Суси, Тайфонтен, Уаньи-ан-Валуа, Фавроль и Флёри.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли упраздненные кантоны Нёйи-Сен-Фрон и Ульши-ле-Шато.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Амбриеф (70 чел.)
 Ансьенвиль (73 чел.)
 Арамон (578 чел.)
 Армантьер-сюр-Урк (102 чел.)
 Арси-Сент-Реститю (406 чел.)
 Артен-э-То (358 чел.)
 Бёньё (111 чел.)
 Бийи-сюр-Урк (210 чел.)
 Бонвалин (228 чел.)
 Брени (243 чел.)
 Брюмец (203 чел.)
 Бюзанси (193 чел.)
 Бюсьяр (155 чел.)
 Вивьер (392 чел.)
 Виллер-Котре (10 676 чел.)
 Виллер-Элон (212 чел.)
 Вильмонтуар (185 чел.)
 Вишель-Нантёй (83 чел.)
 Вьерзи (421 чел.)
 Ганделю (686 чел.)
 Гран-Розуа (302 чел.)
 Даммар (370 чел.)
 Дамплё (396 чел.)
 Друази (77 чел.)
 Корси (300 чел.)
 Крамай (145 чел.)
 Куайоль (358 чел.)
 Куршан (86 чел.)
 Кюири-Ус (101 чел.)
 Ла-Круа-сюр-Урк (100 чел.)
 Ла-Ферте-Милон (2 077 чел.)
 Ларньи-сюр-Отон (245 чел.)
 Латийи (205 чел.)
 Ле-Плесье-Юлё (70 чел.)
 Лиси-Клиньон (74 чел.)
 Лонпон (255 чел.)
 Лонуа (100 чел.)
 Луатр (194 чел.)
 Мааст-э-Вьолен (147 чел.)
 Маконьи (70 чел.)
 Маризи-Сен-Мар (50  чел.)
 Маризи-Сент-Женевьев (132 чел.)
 Мон (102 чел.)
 Монгобер (194 чел.)
 Монгрю-Сент-Илер (32 чел.)
 Монтиньи-л’Алье (273 чел.)
 Монтье (159 чел.)
 Мюре-э-Крут (114 чел.)
 Нантёй-су-Мюре (104 чел.)
 Нёйи-Сен-Фрон (2 075 чел.)
 Норуа-сюр-Урк (128 чел.)
 Отвен (163 чел.)
 Парси-э-Тиньи (258 чел.)
 Пасси-ан-Валуа (140 чел.)
 Прие (53 чел.)
 Пюизё-ан-Рец (215 чел.)
 Ретёй (349 чел.)
 Розе-Сент-Альбен (315 чел.)
 Розьер-сюр-Криз (224 чел.)
 Сен-Жангульф (149 чел.)
 Сен-Реми-Бланзи (221 чел.)
 Сийи-ла-Потри (124 чел.)
 Сомлан (61 чел.)
 Суси (89 чел.)
 Тайфонтен (277 чел.)
 Торси-ан-Валуа (71 чел.)
 Троэн (221 чел.)
 Уаньи-ан-Валуа (158 чел.)
 Ульши-ла-Виль (125 чел.)
 Ульши-ле-Шато (819 чел.)
 Фавроль (322 чел.)
 Флёри (132 чел.)
 Шакриз (363 чел.)
 Шези-ан-Орксуа (397 чел.)
 Шодён (250 чел.)
 Шуи (371 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 38,4 % голосов против 21,1 % у Эмманюэля Макрона и 16,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 58,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 35,6 %, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон – по 17,3 %, Эмманюэль Макрон – 17,1 %; 2 тур: Ле Пен – 52,8 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 28,3 %, Николя Саркози — 25,9 %, Франсуа Олланд — 23,0 %; 2 тур: Саркози — 52,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют член совета города Виллер-Котре Жанна Дуайес Руссель (Jeanne Doyez Roussel) и мэр коммуны Отвен Патрис Лазаро (Patrice Lazaro ) (оба — Разные центристы).

Ссылки